Messieurs les jurés, série télévisée française diffusée entre 1974 et 1986 ;
 Messieurs les jurés (Jury Duty), vingtième épisode de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2002.